Sönnarslövs församling kan syfta på två tidigare församlingar i Lunds stift:

 Västra Sönnarslövs församling
 Östra Sönnarslövs församling